Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Bratkowski – polski ekonomista
 Andrzej Bratkowski – polski polityk, publicysta, poseł na Sejm, minister
 Arkadiusz Bratkowski – polski polityk
 Dariusz Bratkowski – polski piłkarz i trener piłkarski
 Piotr Bratkowski – polski poeta, krytyk literacki i publicysta
 Stefan Bratkowski – polski prawnik, dziennikarz, publicysta i pisarz
 Stefan Janusz Bratkowski – polski dyplomata, urzędnik konsularny, oficer
 Władysław Bratkowski – polski technolog włókiennictwa i konstruktor maszyn włókienniczych
 Zeke Bratkowski (właśc. Edmund Raymond Bratkowski) – amerykański futbolista
 Zygmunt Bratkowski – polski inżynier budowlany